Сімона Халеп повинна була захищати титул, оскільки виорала його в 2013 році, але вирішила не грати.

Титул виграла Юлія Путінцева, зддолавши в фіналі  Ангеліну Калініну з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Budapest Grand Prix - Singles
2021 Singles